Rancasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rancasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,52, long 108,24), Jawa Barat, 
 Desa Rancasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,30, long 107,81), Jawa Barat, 
 Kecamatan Rancasari, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar